Захар Чернышёв: Чернышёв, Захар Григорьевич (1722—1784) — граф, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий Москвы.
 Чернышёв, Захар Григорьевич (1797—1862) — декабрист.